Ел Сордо има више значења:

 Ел Сордо, Ел Аламито (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сордо (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику